Официальный рейтинг снукеристов на сезон 2009/2010 представляет собой сумму рейтинговых очков, набранных снукеристами за предыдущие два сезона (2007/08 и 2008/09) и является определяющим в распределении сеяных мест на все рейтинговые турниры данного сезона. Это полная версия официального рейтинга.

Рейтинг

Ссылки 
 Рейтинг на Worldsnooker  
 Рейтинг на global-snooker 
 Рейтинг в Архиве снукера Криса Тернера 

Официальный рейтинг снукеристов по сезонам
2009 год в снукере
2010 год в снукере